Maria Magdalenaklooster (Delft) - Nederland
 Maria-Magdalenaklooster (Jette) - België
 Maria Magdalenaklooster (Utrecht), ook wel Maria Magdalenaconvent - Nederland
 Maria Magdalenaklooster (Vilnius) - Litouwen
 Magdalenaklooster (Brussel) - België
 Maria Magdalenaconvent - Gouda, Nederland
 Maria Magdalenaklooster (Haarlem) - Nederland
 Maria Magdalena (Cascia) - Italië
 Maria Magdalena (Amsterdam) - Nederland

 Sint-Magdalenaklooster (Speyer)  - Duitsland
 Klooster Maria Magdalena in Bethanië - 's-Gravenzande, Nederland

Zie ook
 Magdalenazusters
 Maria Magdalena
 Maria Magdalenakerk (doorverwijspagina)